Huai kann als Silbe in unterschiedlichen Schreibweisen verschiedene Bedeutungen haben:

Geographische Begriffe:
 Huai He (, wörtlich: Huai-Fluss), bezeichnet einen großen chinesischen Strom.
 Huai Khwang (, ), bezeichnet einen Stadtteil Bangkoks.

Personen mit dem Namen Huai:
 Huai (Xia-Dynastie) (, 19. Jh. v. Chr.): Achter Herrscher der legendenhaften Xia-Dynastie.
 Huai von Jin ( ca. 654–637 v. Chr.): Fürst des Staates Jin in der Zeit der Frühlings- und Herbst-Annalen.
 Huai Ying (, 7. Jh. v. Chr.): Gemahlin des Huai von Jin.
 Guo Huai, (, starb 255): Wei-Offizier während der Zeit der Drei Reiche.
 Jin Huaidi (, wörtlich: Kaiser Huai, 284-313): Kaiser der Jin-Dynastie.

Weitere Bedeutungen:
 Huai-Armee (), eine Milizen-Armee des 19. Jh., benannt nach dem Fluss.